„Моят син рай“ () е американска черна комедия от 1990 година на режисьора Хърбърт Рос. Във филма участват Стийв Мартин, Рик Моранис и Джоан Кюсак.

Източници

Външни препратки 
 
 

Филми от 1990 година
Филми на Уорнър Брос
Американски криминални комедии